Муро́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Гранпре. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08310.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к востоку от Парижа, в 50 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 79 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 38 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 27 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 27 активных работали 24 человека (15 мужчин и 9 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 11 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны